Vinica může být:
 Vinica (Severní Makedonie) – město v Severní Makedonii
 Vinica (Chorvatsko) – opčina v Chorvatsku ve Varaždinské župě
 Vinica (Tomislavgrad) – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást obce Tomislavgrad
 Vinica (okres Veľký Krtíš) – obec na Slovensku v okrese Veľký Krtíš
 Vinica (Črnomelj) – vesnice ve Slovinsku v občině Črnomelj

Podobný název
 Vinnycja – město na Ukrajině